|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Delbrück

Weblinks

Einzelnachweise 

Delbruck
!